Le terme phyllode peut désigner :
 En botanique, un phyllode est le pétiole de certaines plantes transformé en organe foliaire
 En médecine, une tumeur bénigne du sein (la tumeur phyllode)
 Par ailleurs en taxinomie, Phyllodes désigne un genre de papillons de la famille des Noctuidae